Щип може да се отнася за:
 Щип, град в Македония
 Щип (община), община в Република Македония
 Щип (риба), вид риба